Камри Премьер 2020/2021 () — 29-й сезон чемпионата Уэльса, проходящий с 12 сентября 2020 года по 15 мая 2021 года.

По итогам предыдущего сезона лигу покинули «Кармартен Таун» и «Эйрбас». Их заменили «Флинт Таун Юнайтед» и «Хаверфордуэст Каунти»

Клубы-участники

Турнирная таблица

Чемпионская группа

Группа вылета

Ссылки 
 Официальный сайт лиги
 Результаты
 Чемпионат Уэльса на soccerway

Чемпионат Уэльса по футболу
Уэльс